

Населені пункти та їхні частини
 Сулікув — гміна в Зґожелецькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Сулікув — село в гміні Сулікув Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Сулікув — село в гміні Радкув Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Сулікув — частина міста Севеж у Бендзинському повіті Сілезького воєводства

Примітки